Nürnberger Versicherungscup 2014 — 2-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2014 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нюрнберге, Германия, с 19 по 24 мая 2014 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Симона Халеп
 Парный турнир —  Ралука Олару /  Валерия Соловьёва

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 9 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка дошла до четвертьфинала. где проиграла Каролине Плишковой. Чешка в свою очередь дошла до финала, где проиграла второй сеянной на турнире Эжени Бушар, которая выиграла дебютный титул в карьере на соревнованиях ассоциации. Прошлогодняя чемпионка Симона Халеп не защищала свой титул.

В парном турнире главный приз завоевала пара Михаэлла Крайчек и Каролина Плишкова, переигравшие в финале Ралуку Олару и Шахар Пеер.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Эжени Бушар обыграла  Каролину Плишкову со счётом 6-2, 4-6, 6-3.
 Бушар выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Плишкова сыграла свой 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А. Кербер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Эракович
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Л.-М. Мозер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= А.-Л. Фридзам
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А. Лоттнер
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. ван Эйтванк
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Кар. Плишкова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= И. Мойсбургер
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Э. Свитолина
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= И. Мельцер
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Б. Гарсия
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Н. Цандер
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Б. Бенчич
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Бартел
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Я. Чепелова
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А. Бек
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А. Кербер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= А.-Л. Фридзам
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=60
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. ван Эйтванк
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Кар. Плишкова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Э. Свитолина
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Б. Гарсия
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Бартел
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А. Бек 
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= А. Кербер
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Кар. Плишкова
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Э. Свитолина
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= М. Бартел
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Кар. Плишкова
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Э. Свитолина
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=2
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Михаэлла Крайчек /  Каролина Плишкова''' обыграли  Йоану Ралуку Олару /  Шахар Пеер со счётом 6-0, 4-6, [10-6].
 Крайчек выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Плишкова выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Nürnberger Versicherungscup

 WTA Тур 2014

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Германия
Теннис
Май 2014 года
2014